Luca Antonelli né le  à Monza, en Lombardie, est un footballeur international italien qui évolue au poste d'arrière gauche.

Biographie 

C'est le fils de Roberto Antonelli, qui a joué au Milan AC de 1977 à 1982.

Il débuta en Coupe d'Italie le 8 novembre 2006 lors d'un match contre Brescia que le Milan AC remporta 4-2. Il joua aussi le match retour.

Il fit ses débuts en Serie A lors d'un match contre l'Udinese le 23 décembre 2006 que le Milan AC gagna 3-0.

Il est ensuite prêté à l'AS Bari pour avoir du temps de jeu et progresser. 

Il réussit une très bonne première partie de saison au cours de laquelle il marqua un but, ce qui lui a valu un prêt au Parme FC lors des saisons 2007-2008 et 2008-2009. Parme FC le rachète définitivement lors du mercato d'été 2009. 

Il joue son premier match international sous la direction de Cesare Prandelli lors du premier match de qualification à l'Euro 2012 face à l'Estonie (2-1), en remplaçant Antonio Cassano à 10 minutes de la fin.

Le , il est prêté 6 mois avec une option d'achat fixée à 4,5 millions d'euros à son club formateur l'AC Milan.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Monza
Sportif italien du XXIe siècle
Footballeur international italien
Joueur de l'AC Milan
Joueur du SSC Bari
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Genoa CFC
Joueur de l'Empoli FC
Joueur du Miami FC
Naissance en février 1987